La Southern Oregon University est une université américaine située à Ashland, dans l'Oregon.

Lien externe
  

Université publique aux États-Unis
Université en Oregon
Comté de Jackson (Oregon)
Fondation en 1872